Joe O’Connor (ur. 8 listopada 1995 w Leicester) — angielski zawodowy snookerzysta.

Kariera zawodowa 
Rozpoczął karierę od gry w pool bilarda. 

W latach 2017-18 wygrał 4 turnieje amatorskie w Wielkiej Brytanii.

Przed startem sezonu 2018/19 zapewnił sobie udział w profesjonalnym tourze na 2 lata wygrywając truniej kwalifikacyjny w English Institute of Sport.

W lutym 2019 w trakcie Welsh Open 2019 pokonał 3 graczy z pierwszej dziesiątki rankingu: Kyrena Wilsona, Ding Junhui i  Johna Higginsa dochodząc do pierwszego w swojej karierze półfinału turnieju rankingowego, w którym przegrał 2-6 ze Stuartem Binghamem.

W grudniu 2022 osiągnął swój kolejny półfinał. W turnieju Scottish Open pokonał Zhao Xintonga, Ding Junhui, Marka Williamsa i Ricky'ego Waldena.

Występy w turniejach w całej karierze

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Joe O’Connor – profil na World Snooker Association 

Urodzeni w 1985
Angielscy snookerzyści